Szókratész, görög filozófus az i. e. 5. században
 Szókratész, három kevéssé ismert görög történetíró
 Szókratész vagy Szószikratész, argoszi görög író, aki mitológiai témákat dolgozott fel
 Szókratész Szkholasztikosz (vagy Socrates Scholasticus, konstantinápolyi Szókratész), 5. századi filozófus és történetíró
 Szókratész , keresztnév
Lásd még:
 Sócrates